Long Shot hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Películas 
Long Shot  película de 2019.

Long Shot  película de 2017.

Personajes ficticios 
Longshot superhéroe de Marvel.

Además 
Long Shot prueba nuclear.